Dachzinne steht für:
 Zinne, gemauerter Aufsatz auf einer Brustwehr
 in der Schweiz ein Dachgarten auf einem Schrägdach